Хачи́ров — фамилия, распространённая у карачаевцев, кабардинцев и осетин. Известные носители:
 Хачиров, Джагафар Ахматович (1861—1938) — религиозный деятель, богослов Северного Кавказа и Карачая, кадий Карачая с начала 1900-х годов. Репрессирован, погиб в заключении.
 Хачиров, Исмаил Азретович (1938—2014) — советский хозяйственный и партийно-государственный деятель, председатель колхоза в Карачаево-Черкесской АО.
 Хачиров, Магомет Ильясович (1929—2007) — советский тракторист, полный кавалер ордена Трудовой Славы (1991).
 Хачиров, Осман Абдулович (1897—1938) — председатель Карачаевского облисполкома (1928—1929).
 Хачиров, Пётр Черменович (род. 1993) — российский дзюдоист.
 Хачиров, Станислав Витальевич (1990) — российский борец вольного стиля.